Il singolare del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Dudi Sela che ha battuto in finale Kevin Kim 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Bobby Reynolds (semifinali)
 Dudi Sela (Campione)
 Alejandro Falla (primo turno)

 Robert Kendrick (secondo turno)
 Gō Soeda (semifinali)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Sam Warburg (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Odlum Brown Vancouver Open 2008